Вайле (дат. Vejle) — многозначный термин.

 Вайле — город и порт в Дании, на востоке полуострова Ютландия, на берегу Вайлефьорда. 
 Вайле (коммуна) — датская коммуна в составе области Южная Дания. 
 Вайле (стадион) — построенный в 2008 году футбольный стадион в датском городе Вайле, домашняя арена футбольного клуба «Вайле». 
 Вайле (футбольный клуб) — датский футбольный клуб из одноимённого города, основан в 1891 году.